Адак — означает следующее:

 Адак — остров в Тихом океане.
 Адак — город на Аляске.
 Адак — государственный аэропорт, расположенный к западу от города Адак, на острове Адак (Аляска), США.